Voix ouvrière steht für:
 Voix ouvrière (Zeitung), kommunistische Schweizer Zeitung (1944–1985)
 Voix ouvrière (Organisation), trotzkistische französische Gruppe (1956–1968)